El término CDC hace referencia a varios artículos en esta enciclopedia:

Informática
 Configuración de Dispositivos Conectados, referente a tecnología J2ME (Java).
 Control Data Corporation, empresa de supercomputación.

Clubes de fútbol
 Club Deportivo Cayón, de Cantabria, España.
 Club Deportivo Canet d'en Berenguer, de Valencia, España.
 Club Defensores de Cambaceres, de Ensenada, Argentina.

Además
 Camí de Cavalls, sendero de Gran Recorrido 223 que circunvala la isla de Menorca en el Mediterráneo.
 Caramelos de Cianuro, grupo musical venezolano.
 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
 Construcción de la Ciudadanía, asignatura en educación.
 Convergencia Democrática de Cataluña, partido político español de ideología catalanista.